Cette page contient les pages d'homonymie de Meyerson et Meirson.

 Aaron Meyerson, producteur exécutif du film Inspecteur Gadget ;
 Alan Meyerson, collaborateur régulier (enregistrement et mixage) de Remote Control Productions (anciennement Media Ventures) ;
 Ben Meyerson, acteur, Ferguson dans Society ;
 Émile Meyerson (1859-1933), français d'origine polonaise, il développe une épistémologie réaliste fondée sur le principe d'identité ;
 Golda Meirson plus connue comme Golda Meir (1898-1978), a participé à la création de l'État d'Israël ;
 Harold Meyerson, journaliste au Washington Post ;
 Ignace Meyerson (1888-1983), psychologue français d'origine polonaise, créateur de la psychologie historique ;
 Jin Meyerson (né en 1972), plasticien américain ;
 Jonah Meyerson, acteur, Yoda dans The Book of Daniel ;
 Mitzi Meyerson, claveciniste américaine qui compte dans sa carrière environ cinquante enregistrements ;

personnages de fiction
 Larry Meyerson, personnage du film Mr. Saturday Night (1992) joué par Ron Silver ;
 Mrs. Meyerson, personnage du film Moonlight Mile (2002) joué par Mary Ellen Trainor.

Voir aussi 
 Morton H. Meyerson Symphony Center, à Dallas (Texas)
 
 

Patronyme juif